Ники́тинская пло́щадь — название площадей в двух городах России.

 Никитинская площадь — площадь в городе Воронеже.
 Никитинская площадь — площадь в городе Самаре.

См. также 
 Никитинская улица
 Никитинский проспект
 Никитинский мост